Die K League 1 2021 (aus Sponsorengründen auch KEB Bank K League 1 2021 genannt) war die vierte Spielzeit der höchsten südkoreanischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 39. Spielzeit seit der offiziellen Gründung im Jahr 1983 gewesen. Die Saison begann am 27. Februar und endete Anfang Dezember. Titelverteidiger war Jeonbuk Hyundai Motors. Die Aufsteiger waren Jeju United und Suwon FC.

Teilnehmer

Spielstätten

Tabellen

Reguläre Saison

Meisterschaftsrunde

Abstiegsrunde

Relegation

Hinspiel

Rückspiel

Statistiken

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Spieltag 1–22

Spieltag 23–33

Spieltag 34–38

Meisterschaftsrunde

Abstiegsrunde

Tabellenverlauf 
Vom 33. bis zum 38. Spieltag finden die Meisterschafts- und die Abstiegsrunde statt. Dabei wird die Tabelle in zwei Hälften zu je sechs Mannschaften aufgeteilt.

Statistik

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Torvorlagenliste 
Bei gleicher Anzahl von Vorlagen sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Wie auch in der vorherigen Saison hat die COVID-19-Pandemie in Südkorea Auswirkungen auf den Ligabetrieb. So dürfen Vereine maximal 10 % ihrer Stadionkapazität mit Tickets für die Heimspiele verkaufen. Da seit Juli die Infektionszahlen wieder stark steigen, spielen die Vereine seitdem ausschließlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit ihre Heimspiele aus.

Trainerwechsel

Sponsoren

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021